CBM est un sigle qui peut faire référence à  :

Entreprises et sociétés 
 Christian Blind Mission (en français, Mission chrétienne pour les aveugles), une organisation internationale chrétienne d'aide aux personnes souffrant de handicap
 CBM (où CBM signifie Cars & Bus Le Mans) , une entreprise de fabrication de pièces détachées pour véhicules de transports en commun
 Centre de biophysique moléculaire, une unité propre (UPR4301) du CNRS
 CBM-FM, une station de radio anglophone de Radio-Canada
 CBME-FM, une station de radio anglophone de Radio-Canada
 CBMT-DT, la télévision publique anglophone de Radio-Canada
 Commodore Business Machines Ltd, fabricant de micro-ordinateurs

Science et technologie 
 Common Berthing Mechanism, un mécanisme d'amarrage utilisé pour connecter certains modules de la station spatiale internationale
 Condition-Based Maintenance, maintenance conditionnelle

Autre 
 corridor biologique méso-américain
 Conservatório Brasileiro de Música (en français, Conservatoire de musique du Brésil)
 Columbus Air Force Base, selon la liste des codes AITA des aéroports